Lake Pleasant steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Seen:
 Lake Pleasant (Arizona)
 Lake Pleasant (See, New York)
 Lake Pleasant (Washington)

Orte:
 Lake Pleasant (Massachusetts)
 Lake Pleasant (Town, New York), Town(ship)
 Lake Pleasant (Weiler, New York) im Hamilton County
 Lake Pleasant Township im Red Lake County, Minnesota

Siehe auch:
 Pleasant Lake